

Prénom  

Jacques est un prénom masculin.

Souverains désignés par ce prénom 
 
 
 
 
 Jacques V d'Écosse
 Jacques VI d'Écosse ou  d'Angleterre
 Jacques VII d'Écosse ou II d'Angleterre

Autres personnalités désignées par ce prénom 
 Jacques, évêque de Rennes de 1181 à 1184 ;
 Jacques Martial (1955-), acteur français, frère de Jean-Michel Martial (1952-2019), il a doublé notamment Wesley Snipes dans ses  films.

Patronyme 

 Amédée Jacques (1813-1865), professeur argentin d'origine française ;
 André Jacques (1880-1960), graveur et aquarelliste savoyard ;
 André Jacques (1947-), professeur et romancier québécois ;
 Charlotte Jacques (1835-1914), compositrice française ;
 Cristóvão Jacques (± 1480-1552), explorateur portugais ;
 Cristóvão Jacques, un astronome brésilien ;
 Édouard Jacques (1828-1900), député de la Seine ;
 Eliane de Lima Jacques, botaniste ;
 Emma Jacques (2001-), handballeuse française ;
 Francis Jacques (1934-), philosophe français ;
 Geneviève Jacques, militante, présidente de la Cimade ;
 Henry Jacques (1920-1978), réalisateur et scénariste français ;
 Isabelle Petit-Jacques, actrice française ;
  ;
 Jean-Michel Jacques (1968-), homme politique français ;
 Jean-Sébastien Jacques (1971-), dirigeant du groupe minier Rio Tinto ;
 Jeph Jacques (1975-), auteur de la bande dessinée en ligne Questionable Content ;
 Jules Marie Alphonse Jacques de Dixmude (1858-1928), général belge et agent de l'État indépendant du Congo ;
 Norbert Jacques (1880-1954), écrivain luxembourgeois ;
 Pascal Jacques (1967-), handballeur français ;
 Pascale Jacques (1958-), handballeuse française ;
 Rémy Jacques (1817-1905), homme politique français ;
  ;
 Sylvain Couzinet-Jacques (1983-), un artiste contemporain français ;
 Yves Jacques (1956-), acteur québécois.

Pseudonyme 

 Les Frères Jacques, quatuor vocal, actif de 1946 à 1982 ;
 Maurice Duclos, résistant français lors de la deuxième guerre mondiale, se faisait appeler Saint-Jacques ;
 Jacques, un des noms de plume de Maurice Warlomont (1861-1889), écrivain belge plus connu sous le pseudonyme de Max Waller ;
 Jacques (né en 1991), musicien de musique électronique français ;
 Paula Jacques, de son vrai nom Paula Abadi, journaliste et écrivain français ;
 Jean Jacques, de son vrai nom Jean-Jacques Soudeille (1899-1951), historien, journaliste, communiste et résistant français.

Œuvres 

 , comptine de renommée internationale ;
 Jacques le fataliste, roman de Diderot ;
 Jacquou le Croquant, roman d'Eugène Le Roy (1899) ; 
 Jacques, bande-dessinée de Libon ;
 Jacques et Jacotte, film français sorti en 1936 réalisé par Robert Péguy.

Autres usages du nom 
 
 Jacques Bonhomme, paysan français par excellence au Moyen Âge, il a donné son nom aux jacqueries
 Maître Jacques, dans le compagnonage
 Jacques a dit, jeu d'enfant
 Chocolat Jacques, chocolat belge
 Coquille Saint-Jacques, coquillage comestible, emblème des pèlerins de Saint-Jacques
 Jacques, remorqueur fluvial
 Le P'tit Jacques, théâtre de marionnettes à Lille.